Чапаевский — поселок в Давыдовском муниципальном образовании Пугачёвского района Саратовской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 27 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Пугачёв.

История
Поселок основан в 1930 году.

Население
Население составляло 565 человек по переписи 2002 года (русские 85%) ,  448 по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Пугачёвского района